Die Primeira Divisão 1988/89 war die 55. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. August 1988 und endete am 21. Mai 1989.

Benfica Lissabon wurde zum 28. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 20 Mannschaften spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1988-89 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1988/89